Nuis ist der Familienname folgender Personen:

 Aad Nuis (1933–2007), niederländischer Politiker und Literaturkritiker
 Kjeld Nuis (* 1989), niederländischer Eisschnellläufer